Mats Frøshaug (né le  à Manglerud en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 

Il a joué trois saisons avec le Linköpings HC plus une d'entre elles partagée avec le Luleå HF dans le Elitserien et une dans le Allsvenskan.

Il a été repêché par les Canucks de Vancouver,  lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || Sunne IK || Division 1 || 14|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
|2007-2008 || Linköpings HC || Elitserien || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
|2007-2008|| IK Nyköpings Hockey || Allsvenskan || 2||0 || 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien || 20|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Luleå HF || Elitserien || 14|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Sparta Warriors||GET ligaen || 7|| 2|| 6|| 8|| 6|| || || || || 
|- 
| 2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
|2009-2010 || Manglerud Star Ishockey  ||GET ligaen || 11|| 2|| 9|| 11|| 6|| 5|| 2||1 || 3|| 0 
|-
|2010-2011 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 40|| 15|| 14|| 29|| 24|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2011-2012 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 43|| 26|| 27|| 53|| 24|| 16|| 8|| 4|| 12|| 24  
|-
|2012-2013 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 43|| 23|| 28|| 51|| 28|| 12|| 2|| 6|| 8|| 8
|-
|2013-2014 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 45|| 20|| 28|| 48|| 16|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2014-2015 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 45||12 ||20 || 32|| 22|| 6|| 2||1 ||3 || 2       
|-
|2015-2016 || Lørenskog IK ||GET ligaen|| 16|| 7|| 4|| 11|| 8|| 17|| 3|| 6|| 9|| 10     
|-
|2016-2017 || Vasterviks IK || Allsvenskan || 46 || 13 || 9 || 22 || 45 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2017-2018 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 52|| 15|| 7|| 22|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 36|| 11|| 11|| 22|| 32|| 19|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2019-2020 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 31|| 3|| 11|| 14|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen || 23|| 5|| 20|| 25|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1988
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur des Frisk Tigers